Die Communauté de communes de Flandre Intérieure ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 2013 gegründet und umfasst 50 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Hazebrouck.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Flandre Interieure
Gegründet 2013